Con el nombre de Loma Grande puede referirse a:
  
 Loma Grande, un barrio de la ciudad de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Loma Grande, también llamada lomada Grande o cuchilla Grande, un sistema de colinas de la Mesopotamia argentina;
 Loma Grande, uno de los veinte distritos del Departamento de Cordillera, Paraguay;
 Loma Grande, un paraje del condado de Zavala en el estado estadounidense de Texas.